Зарян () — армянская фамилия.
 Армен Зарян (1914—1994) — армянский архитектор, заслуженный архитектор Армянской ССР (1976), сын писателя Костана Заряна, отец архитектора Ара Заряна.
 Зарян, Ваграм — французский перформанс-деятель, актёр, танцор, режиссёр и хореограф.
 Зарян, Костан (настоящее имя — Константин Хачатурович Егиазарянц, 1885—1969) — армянский поэт и писатель.
 Зарян, Рубен Варосович (1909—1993) — советский театровед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.